Le terme Route 101 peut désigner plusieurs routes :

 Route fédérale 101 en Allemagne
 BR-101 au Brésil
 Route 101 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route 101 en Nouvelle-Écosse, Canada
 Route 101 en Ontario, Canada
 Route 101 au Québec, Canada
 Route 101 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
 U.S. Route 101, aux États-Unis
 Route régionale 101 en Finlande
  dans certains départements, en France
 Route européenne 101 traversant la Russie et l’Ukraine
  dans certains pays